Феличе:

 Феличе Бурбон-Пармский (1893—1970) — принц Феликс Люксембургский, муж Великой герцогини Люксембурга Шарлотты.
 Феличе делла Ровере (ок. 1483—1536) — незаконная дочь папы римского Юлия II и одна из самых влиятельных женщин итальянского Ренессанса.

См. также 

 Кампофеличе
 Сан-Феличе